De  District Grootloge van Merkmeesters in België, is de Belgische federatie van de internationale obediënties van vrijmetselaarsloges die in de hogere gradenvrijmetselarij de Merkmeestersgraad (Mark Master Mason) verlenen, alsook de Royal Ark Marinergraad.

De Merkmeestergraad verwijst symbolisch naar de bouw van de Tempel van Salomo. De Royal Ark Marinergraad verwijst symbolisch naar de zondvloed en de Ark van Noach.

De Belgische federatie is een District Grootloge of district van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas.

De vereniging staat enkel open voor vrijmetselaren (mannen) en overkoepelt acht loges van Merkmeesters, waaraan vijf loges van Royal Ark Mariners verbonden zijn. Het District van België telt ongeveer 350 leden. De loges van Merkmeesters en van Royal Ark Mariners opereren in het Frans, Nederlands of Engels.

Aangesloten loges
 Aarlen - Franstalig
 Antwerpen - Nederlandstalig (*)
 Brussel - Franstalig (*)
 Brussel - Engelstalig (*)
 Charleroi - Franstalig (*)
 Koksijde - Nederlandstalig
 Les Disciples de Salomon - Leuven - Nederlandstalig (*)
 Waterloo - Franstalig

(*) loge functioneert ook als Royal Ark Marinerloge

Zie ook
 District Grootloge van Merkmeesters in Nederland
 Vrijmetselarij in België

Belgische vrijmetselaarsloge